Puntarenas kan syfta på:

Geografi

Costa Rica 

 Puntarenas (provins), 
 Puntarenas (provinshuvudstad), Cantón Central de Puntarenas, 
 Puntarenas Chacarita Airport

Robotskapade Costa Ricaförgreningar